Морвилье́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Морвилье — в департаменте Об;
 Морвилье — в департаменте Эр и Луар.